Глинець — назва хімічного елемента алюміній у 1920-ті роки.
Глинець — село в Україні, Яворівському районі Львівської області.
Глинець — річка в Україні, у Львівській області.